Сергей Анатольевич Седо́в (род. 24 августа 1954) — русский детский писатель и сценарист.

Биография 
Родился в 1954 году в Москве. Отец — военный лётчик, мать — экономист.

В 1981 году окончил Московский педагогический институт, отделение психологии и педагогики факультета начального обучения.

Недолго проработал учителем младших классов, затем работал дворником, натурщиком, педагогом-организатором в ЖЭКе.

С 1991 года — член Союза писателей.

Творчество 
Первые публикации Седова появились на страницах еженедельников «Семья» и «Собеседник» и журнала «Пионер» в 1988 году. Это были «Истории про Алешу».

Много его сказок были опубликованы в детских журналах «Трамвай», «Куча-Мала», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Синдбад», «Кукумбер».

По сценарию Сергея Седова режиссёром Е. Пророковой был снят мультфильм «Сказка про дурака Володю», который получил несколько премий на фестивалях мультипликации, в том числе ОРФАК за сценарий.

Произведения Сергея Седова 
 Жил-был Лёша: Повесть-сказка. — М.: Малыш, 1991
 Сказки про Змея Горыныча. — М.: Детская литература, 1993
 Мальчик Лёша и разбойники. М.: Белый город, 1997
 Вокруг света на четырёх лапах. — М.: Дрофа, 2001
 Чегошины страшилки. — М.: Эксмо-пресс, 2001
 Жили-были собаки. — М.: Русская семья, 2002
 Сказки Сергея Седова. — М.: Гаятри, 2005
 Сказки несовершенного времени. — М.: Гаятри, 2006
 Сказки про Вову, президентов и волшебство. — М.: Гаятри, 2007
 Сказки про мам. — М.: Самокат, 2007
 Сказки про королей. — М.: Дрофа +, 2008
 Сказки детского мира. — М.: Самокат, 2008
 Невероятные приключения и путешествия Зайца Зайцева. — М.: Дрофа.

Литература 
 Арзамасцева И. Н. Седов С. А./ И. Н. Арзамасцева // Русские детские писатели XX века. — М., 1997.
 Звонарева Л. Все-все-все, в которых умел превращаться Лёша / Л. Звонарева //Семейный совет. — 1997. № 21. — С. 8.
 Как для взрослых, только лучше //Литературная газета. — 1992. — № 30. — С. 7.
 Корф О. Кого я люблю / О. Корф // Книжное обозрение. — 2006. — 21 авг. — С. 17.
 Кудрявцева Н. Для кого пишет Седов? /Н.Кудрявцева // Кн. обозрение. — 2006. — № 20. — С. 20.
 Кудрявцева Н. Праздник из Талмуда /Н.Кудрявцева // Книжное обозрение. — 2005. — № 23-24. — С. 29.
 Молдавская К. Долой сегрегацию!
 Молдавская К. Долой сегрегацию! / К. Молдавская // Книжное обозрение. — 2005. — 17 янв. — С. 22.
 Молдавская К. Игры Седова / К. Молдавская // Книжное обозрение. — 2007. — № 10-11. — С. 26.
 Порядина М. Сказки с вопросительным знаком / М. Порядина // Читаем вместе. — 2007. — № 3. — С. 38.
 Сергей Седов // Детская литература. — 1988. — № 12. — С. 3 — 5.
 Тубельская Г. Н. Седов Сергей Анатольевич / Г. Н. Тубельская // Детские писатели России / Г. Н. Тубельская. — М., 2007. — С. 312 −314.
 Яхнин Л. Фантазия, юмор, естественность / Л. Яхнин // Детская литература. — 1988. — № 12. — С. 5 — 6.

Ссылки 
 Сергей Седов на сайте Архангельской областной детской библиотеки

Выпускники МПГУ
Члены Союза писателей России